Reserva de ouro é o ouro detido por um banco central. Atualmente Bancos Centrais de diversos países detêm 1/5 de todo o ouro do mundo.

Em novembro de 2012, as maiores reservas estavam nos Estados Unidos, então, avaliadas em 8,1 mil toneladas do metal, o que equivalia a 350 bilhões de dólares na época (ou em Português Europeu 350 mil milhões de dólares).

Recentemente, e de acordo com dados de 2019, podemos apurar algumas alterações no Ranking das 20 maiores reservas de ouro do mundo, como se pode observar na tabela que se segue.

Top 20 das maiores reservas de ouro (dados de 2019):

Referências
www.gold.org World Official Gold Holdings
International Financial Statistics, May 2012*

Ouro